La Fête nationale espagnole, chaque , a aussi été officiellement appelée Jour de l'hispanité de 1958 à 1987.
 Le Jour de l'hispanité reste le nom officiel de la fête de la découverte de l'Amérique (célébrée chaque ) au Salvador, alors que dans d'autres pays d'Amérique on l'appelle Jour de Christophe Colomb ou Jour de la Race. 
 Le , « Día de la Hispanidad » (Jour de l'hispanité), avait été choisi pour la Journée de la langue espagnole à l'ONU ; celle-ci a maintenant lieu le .